СП-3 — аббревиатура.
 СП-3 («Северный полюс-3») — советская научно-исследовательская дрейфующая станция для арктических исследований.
 СП-3 — советский пистолетный боеприпас замкнутого типа для ведения огня из бесшумного оружия.